Amaryllidoideae — підродина однодольних квіткових рослин родини Амарилісові (Amaryllidaceae) порядку холодкоцвіті (Asparagales) (лілієцвіті за старою класифікацією). Поряд з Amaryllidoideae до родини належать Цибулеві (Allioideae) і Agapanthoideae. В підродину входить близько 70 родів з більш 800 видами, поширеними по всьому світу.

Amaryllidoideae представляють собою трав'янисті багаторічні квіткові рослини, зазвичай мають цибулину (деякі — кореневища). М'ясисті листя рослин будуються в дві колони. Квітки великі. Багато з рослин підродини є цибулинними геофітами. Активно використовуються в сільському господарстві, а також в якості декоративних рослин.

Історія розподілу Amaryllidaceae по трибам

Примітки 

Амарилісові